Куадра () — многозначный термин.

 Куадра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Куадра, Педро Лучио (1840–1894) – чилийский политик и государственный деятель.
 Куадра, Фернандо (1927—2020) — чилийский писатель и драматург.

См. также 
 Куадри (значения)